Table des caractères Unicode U+1F900 à U+1F9FF.

Supplément de symboles et pictogrammes

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (1F000-1FFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Supplemental Symbols and Pictographs, table sur le site Unicode.

01F90